Любовь втроём:
 Любовь втроём — выражение, обозначающее некоторые виды полиамурных отношений.
 «Любовь втроём» («Третья Мещанская») — советский кинофильм Абрама Роома (1927)
 «Любовь втроём» — комедийная драма режиссёра и сценариста Тома Тыквера (2010)

См. также 
 Любовный треугольник
 Триолизм